Chavo Guerrero Jr. – wrestler statunitense, figlio di Chavo Guerrero Sr.
Chavo Guerrero Sr. – wrestler statunitense, noto come Chavo Classic e padre di Chavo Guerrero Jr.